DVIII steht für:
 römische Zahlzeichen für 508

D.VIII steht für:
 Albatros D.VIII, deutsches Militär-Testflugzeug
 Fokker D.VIII, deutsches Militärflugzeug
 Pfalz D.VIII, deutsches Militärflugzeug
 Roland D.VIII, deutsches Militärflugzeug der Luftfahrzeug-Gesellschaft

D VIII steht für:
 Bayerische D VIII, königlich-bayerische Dampflok

Siehe auch:
 D8

Abkürzung